{{Infobox rally
| naam                = Rally van Zweden 2000
| altnaam             = 49th International Swedish Rally
| afbeelding          = 
| onderschrift        = 
| ronde               = 2 uit 14
| land                = 
| startfinish         = Karlstad
| datum               = 10-13 februari 2000
| grond               = Sneeuw en ijzig onverhard
| kp                  = 20 (1 geneutraliseerd)
| kpafstand           = 378,41 km
| afstand             = 1434,85 km
| deelnemers          = 78
| finish              = 54
| winnaar             =  Marcus Grönholm Peugeot Esso Sport
| vorige              = Monte Carlo 2000
| volgende            = Safari 2000
}}
De Rally van Zweden 2000, formeel 49th International Swedish Rally'', was de 49e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2000. Het was de 322e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2000
Rally van Zweden